

Населені пункти та їхні частини
 Старе Залесе — село в гміні Руткі Замбровського повіту Підляського воєводства
 Старе Залесе — село в гміні Клюково Високомазовецького повіту Підляського воєводства
 Старе Залесе — частина села Сцибйорув у гміні Бжезіни Бжезінського повіту Лодзинського воєводства
 Старе Залесе — частина села Залесе в гміні Ракув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки